

Arte e cultura
 Daphne – opera di Richard Strauss su libretto di Joseph Gregor (1938)
 Daphne – opera di Georg Friedrich Händel su libretto di Heinrich Hinsch (1706)

Cinema
 Daphne – cortometraggio del 1936 diretto da Roberto Rossellini, andato perduto
 Daphne – film britannico del 2007 diretto da Peter Mackie Burns.
 Daphne – film britannico del 2017 diretto da Clare Beavan.

Mitologia 

 Daphne – personaggio della mitologia

Personaggi immaginari 

 Daphne Blake – personaggio della serie animata Scooby Doo
 Daphne – personaggio della serie Winx Club

Scienza
 Daphne – genere di piante
 41 Daphne – asteroide della fascia principale

Trasporti
 Daphne – nave da crociera della compagnia di navigazione Costa Armatori.
 Classe Daphné – classe di sottomarini francesi

Altro
 Daphne – città dell'Alabama
 Daphne – nome proprio di persona femminile

Pagine correlate
Dafne
Dafni